Il singolare  dell'Oberstaufen Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Robin Vik era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Simon Greul.

Martin Fischer ha battuto in finale Cedrik-Marcel Stebe 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Simon Greul (semifinali)
  Andreas Beck (secondo turno)
  Michail Kukuškin (ritiro a causa di infortunio al ginocchio sinistro)
  Stefan Koubek (primo turno)

 Julian Reister (semifinali)
 Pablo Andújar (secondo turno)
 Miša Zverev (quarti di finale)
 Dieter Kindlmann (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Oberstaufen Cup 2010